Belben ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Belben (1888–1961), französischer Autorennfahrer
 Jason Belben (* 1965), britischer Segler
 Rosalind Belben (* 1941), britische Romanautorin